Tervel peut désigner :

 Raphaëlle Tervel, née en 1979, est une joueuse française de handball.

en bulgare (le nom étant écrit Княз Тервел) :
Tervel, Knèze (кѫнас) - ou khan - des Bulgares entre 700/701 et 718, fils d'Asparoukh ;
Tervel, ville bulgare de l'obchtina de Tervel, située dans l'oblast de Dobritch ;
Tervel, village bulgare de l'obchtina de Khitrino, situé dans l'oblast de Choumen.